Ранчо Прогресо има више значења:

 Ранчо Прогресо, Фамилија Родригез Леон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Прогресо (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику